Scheidung auf amerikanisch steht für:

 Scheidung auf amerikanisch (1934), US-amerikanisches Musical
 Scheidung auf amerikanisch (1967), US-amerikanische Filmkomödie
 Scheidung auf amerikanisch (2001), deutscher Spielfilm von Sherry Hormann